Qarluq bezeichnet:

die Stammesföderation der Karluken
den usbekischen Ort Qarluq (Usbekistan)